Marsieh (), in englischer Transkription Marzieh, ist ein persischer weiblicher Vorname und bedeutet so viel wie „angenehm“, „angemessen“ oder auch „bewundernswürdig“.

Bekannte Namensträger sind:

 Marzieh (Sängerin) (1924–2010), Interpretin persischer traditioneller Musik
 Marsieh Afcham (* 1964), iranische Diplomatin
 Marsieh Wahid Dastdscherdi (* 1959), iranische Ministerin
 Marsieh Hadidtschi (* 1939), iranische Abgeordnete
 Marsieh Meschkini (* 1969), iranische Regisseurin
 Marsieh Schah-Daei (* 1962), iranische Managerin
 Marsieh Vafamehr, iranische Schauspielerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Persischer Personenname